Die Verbandsliga Brandenburg 1993/94 war die 4. Spielzeit und die dritte als vierthöchste Spielklasse im Fußball der Männer. 

Der SV Motor Eberswalde wurde in dieser Saison zum ersten Mal Landesmeister in Brandenburg und stieg damit in die Fußball-Oberliga Nordost auf. Der SV Babelsberg 03 errang, mit 9 Punkten Rückstand, die Vizemeisterschaft. 

Als Absteiger stand nach dem 30. Spieltag der SV Chemie Döbern fest und musste in die Landesliga absteigen.

Teilnehmer 
An der Spielzeit 1993/94 nahmen insgesamt 16 Vereine teil.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle

Quellen 
 Deutscher Sportclub für Fußball-Statistiken: Nordost-Journal 1991/92 - 1994/95, Herausgeber: DSFS e. V., Berlin 2013

Brandenburg-Liga
Fußballsaison 1993/94